Buković je selo u sastavu grada Benkovca.

Zemljopisni položaj 

Nalazi se oko 500 m istočno od samog grada Benkovca.

Stanovništvo

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Benkovac